Dit is een lijst van IJslandse ambassadeurs in Singapore. IJsland heeft geen ambassade in Singapore.

Externe links 
Overzicht van IJslands ambassadeurs

Singapore
IJslandse